Elyssa steht für:

 Linux Mint 5 Elyssa, Codename der Version 5 von Linux Mint
 Dido (Mythologie), phönizische Prinzessin nach der Gründungslegende Karthagos